Van der Meer is een van oorsprong Nederlandse achternaam, die duidt op een meer waaraan gewoond wordt. Uit onderzoek zijn onder andere Ter Meer bij Maarssen, de Mar te Grouw en het Zoetermeerse meer als naambases naar voren gekomen. In 2007 waren er in Nederland 20.591 naamdragers, waarvan de grootste concentratie naamdragers in Alkemade. Daar had namelijk 3,96% van de inwoners deze achternaam. In België komt de naam aanzienlijk minder voor, namelijk 153 keer. De grootste concentratie ligt daar in Heusden-Zolder, met 0,04%.

Nederlandse personen
 Douwe Mout van der Meer (1704-1775) - schipper
 Erik van der Meer (1967) - voormalig voetballer
 Frits van der Meer (1904-1994) - archeoloog, kunsthistoricus, literator en priester
 Gerard van der Meer Mohr (1918-2007) - militair
 Han van der Meer (1939) - televisieproducent, journalist en presentator
 Harry van der Meer (1973) - voormalig waterpolospeler
 Henk van der Meer (1916-1985) - roeier
 Huub van der Meer (1944) - politicus
 Ilonka van der Meer - triatleet
 Jan van der Meer (1912) - burgemeester
 Jan van der Meer (1932) - burgemeester
 Jan van der Meer (1965) - politicus
 Jan Vermeer van Utrecht (1630-1695) - kunstschilder 
 Jan Vermeer van Haarlem (I) (1628-1691) - kunstschilder uit Haarlem 
 Jan Vermeer van Haarlem (II) (1656-1705) - kunstschilder uit Haarlem 
 Johan van der Meer (1914-2011) - dirigent
 Johan van der Meer (1954) - voormalig wielrenner
 John Henry van der Meer (1920-2008) - conservator
 Joke van der Meer (1943) - politicus
 Josephine van der Meer (1959) - actrice
 Marleen de Pater-van der Meer (1950) - bestuurder
 Myrthe van der Meer - schrijfster
 Pieter van der Meer de Walcheren (1880-1970) - schrijver, dichter en priester
 Ruben van der Meer (1970) - acteur en cabaretier
 Robine van der Meer (1971) - actrice en voormalig fotomodel
 Simon van der Meer (1925) - natuurkundige
 Teake van der Meer (1936) - cabaretier en komiek
 Theo van der Meer (1950) - neerlandicus
 Vonne van der Meer (1952) - auteur
Hans van der Meer (1955) - fotograaf
 Wil van der Meer (1961) - acteur en regisseur

Naamdragers buiten Nederland 
 Jeff VanderMeer, Amerikaans auteur

Zie ook
 Vermeer (achternaam)

Nederlandse of Vlaamse achternaam